Antonio Matarrese (1940) – deputato della Democrazia Cristiana,  dirigente sportivo e presidente dell Gruppo Matarrese, tra gli appaltatori del complesso di Punta Perotti
Giuseppe Matarrese (1934-2020) – vescovo cattolico
Giuseppe Matarrese (1926-1997) – politico italiano
Michele Matarrese (1932) – Ingegnere Cavaliere del lavoro e presidente della Finba, holding della famiglia Matarrese;
Salvatore Matarrese (1908-1977) – imprenditore edile e fondatore del Gruppo Matarrese:
Salvatore Matarrese ([1962) – nipote omonimo del "capostipite" Salvatore, ingegnere e dirigente del gruppo suddetto.
Vincenzo Matarrese (1937-2016) – presidente del Bari dal 1983 al 2011;